Fossum steht für:

 Fossum (Automobilhersteller), norwegischer Autohersteller
 Fossum (Skien), ein Stadtteil von Skien in Norwegen

Fossum ist der Familienname folgender Personen:
 Egil Fossum (* 1951), norwegischer Gospelmusiker, Komponist und Chorleiter
 Eric Fossum (* 1957), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Iver Fossum (* 1996), norwegischer Fußballspieler
John Erik Fossum (* 1956), norwegischer Staatswissenschaftler
 Karin Fossum (* 1954), norwegische Schriftstellerin
 Michael E. Fossum (* 1957), US-amerikanischer Astronaut
 Per Fossum (1910–2004), norwegischer Skirennläufer und Nordischer Kombinierer
 Robert Fossum (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker